Knøsen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Knøsen (Albæk Sogn) – en bebyggelse i Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune
 Knøsen (Dronninglund Sogn) – et areal i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune
 Knøsen (Endelave Sogn) – et areal i Endelave Sogn, Horsens Kommune
 Knøsen (Gammel Rye Sogn) - et udsigtspunnkt i Gammel Rye Sogn, Skanderborg Kommune
 Knøsen (Højerup Sogn) – et areal i Højerup Sogn, Stevns Kommune
 Knøsen (Skamstrup Sogn) – et areal i Skamstrup Sogn, Holbæk Kommune
 Knøsen (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn, Frederikshavn Kommune